Финики́йское письмо́ — одна из первых засвидетельствованных в истории человечества систем фонетического письма. Появилась около X века до н. э. и стала родоначальницей большинства современных алфавитных и некоторых других систем письма.

Имела консонантный принцип, то есть для записи слов использовали только согласные звуки. Значение гласных оставляли на понимание читателя, то есть основанием этого понимания предполагали, как скрытый фон, общий жизненный опыт всех тех, кто этой письменностью пользовался. Текст записывали справа налево.

Определение алфавитной письменности 
Алфавитная письменность — это письменность, где один знак передаёт один звук, в отличие от логографического и идеографического письма, где каждый знак соответствует определённому понятию или морфеме. Слоговая письменность также не может считаться алфавитным письмом, так как каждый знак в силлабариях соответствует отдельному слогу, но не звуку.

История финикийского письма 
Финикийское письмо является одной из первых алфавитных письменностей в мире. Именно она дала начало нескольким ветвям алфавитных письменностей, и на сегодняшний день почти все алфавитные письменности мира (за исключением японской каны и, возможно, корейского письма) имеют корни именно в финикийском письме. Другие письменности, имеющие алфавитную структуру — древнеперсидская клинопись и мероитское письмо — не прижились.

Пять алфавитных письменностей являются более древними, чем финикийское письмо — Угаритское письмо (примерно на 400 лет старше), Древнеханаанейское письмо  (примерно на 600 лет старше), Протосинайская письменность (примерно на 800 лет старше), Библское письмо (примерно на 800 лет старше) и Южноаравийское письмо, которое старше примерно на один век.

Теории происхождения

Египетская теория 
Согласно одной из самых распространённых теорий, алфавитное письмо зародилось в Египте. Эта теория была предложена Франсуа Ленорманом и изложена Эммануэлем де Руже в 1874 году. Как правило, сторонники египетской теории делятся на три группы. Первая группа склоняется к теории, что алфавитное письмо происходит от иероглифического письма, сторонниками этой теории являлись Жан-Франсуа Шампольон, Франсуа Ленорман и другие учёные. Вторая группа учёных склоняется к версии о происхождении алфавитного письма из иератического письма, сторонниками этой версии являлись Исаак Тейлор, Пьер Монте и др. Третья теория, соответственно, предполагает происхождение алфавитного письма из демотического письма, однако эта теория неприемлема, так как алфавитное письмо появилось раньше демотического. Сторонником этой теории являлся .

Однако египетская теория подвергается критике, так как при наличии столь большого числа различных форм знаков (более 700) совпадения с отдельными знаками финикийского письма неизбежны. Кроме того, в египетском иероглифическом письме изначально употреблялись специальные знаки для односогласных и двусогласных частей слова, однако впоследствии односогласные знаки стали употребляться гораздо реже идеографических знаков, причём самостоятельно односогласные знаки практически никогда не употреблялись. Также в алфавите для обозначения одного звука существует один знак, значение которого не меняется, в то время как в египетском письме один и тот же звук может быть обозначен различными знаками. Если бы алфавит действительно произошёл в Египте, то у египтян не было бы оснований на протяжении ещё нескольких столетий использовать гораздо более сложную иероглифическую письменность, и, спустя несколько столетий после изобретения алфавита, упрощать иероглифическую и иератическую письменности.

Синайская теория 

В 1916 году Алан Гардинер и Курт Зете в ходе исследований по изучению древнесинайских надписей, открытых в 1904—1905 гг. Флиндерсом Питри (всего сохранилось около 50 надписей, часть из которых была найдена в период между 1927 и 1935 годами) пришли к выводу, что синайская письменность является промежуточным звеном между египетской иероглификой и алфавитным письмом. Однако, в ходе дешифровки синайских надписей, более или менее уверенно можно говорить о дешифровке лишь одной надписи, отождествлении имени богини Ба‘алат (синайск. ). Тем не менее убедительных доказательств происхождения алфавита от синайского письма нет, а само синайское письмо разумнее рассматривать как один из древнейших опытов по созданию алфавитного письма.

Сам Гардинер так отзывался о дешифровке древнесинайского письма: «К сожалению, я не располагаю данными для чтения какого-либо другого слова, кроме имени Ба‘алат; поэтому дешифровка его остаётся неподдающейся проверке гипотезой».

Теория «недостающего звена» 

Согласно теории «недостающего звена», дополняющей теорию Гардинера, промежуточное положение между синайской и северносемитской письменностью занимает письменность, названная древнеханаанейской, памятники которой были обнаружены в Израиле. Сохранилось одиннадцать памятников этой письменности, которые можно разделить на три группы.

 Первая группа — найденный в 1929 году черепок из Гезера, найденная в 1937 году каменная пластина из Шхема и надпись на кинжале из Лахиша, найденном в 1934 году, однако надпись на нём была обнаружена и опубликована лишь в 1937 году. Надписи данной группы датируются XVI веком до н. э.
 Ко второй группе относят черепок из , обнаруженный в 1891 году и найденный в 1932 году горшок из . Также к этой либо к третьей группе можно отнести остракон из Бейт-Шемеша, найденный в 1930 году. Надписи из этой группы датируются XIV веком до н. э.
 К третьей группе относятся несколько надписей из Лахиша: надпись на кувшине, найденном в 1934 году, надпись на чаше, открытая годом позже, надпись на крышке курильницы, найденной в 1936 году и «Чаша из Лахиша № 2», найденная в 1934 году. Эти надписи датируются второй половиной XIII века до н. э. К этой группе также относится золотое кольцо из Мегиддо, которое нашедший его британский археолог  датирует 1300—1200 гг. до н. э. К третьей группе также могут относиться знаки на камнях фундамента Иерусалимского храма.

Теория «недостающего звена» имеет поддержку многих учёных, таких как Уильям Олбрайт, Мозес Гастер и других, однако ввиду ряда факторов правомерность этой теории ставится под сомнение: так, согласно этой теории, отождествляются знаки древнеханаанейского и синайского либо финикийского письма, хотя сам факт их тождества не доказан. Кроме того, эти отождествления и чтения отдельных знаков зачастую не совпадают, многие из общепринятых отождествлений невозможно объяснить, не прибегая к теории «недостающего звена», во многих случаях были прочитаны лишь сходные с финикийскими знаки.

Библская теория 
Согласно предположению Мориса Дюнана, прототипом алфавита была библская псевдоиероглифическая письменность. Эта письменность была открыта в 1929 году в Библе в Сирии (ныне — территория современного Ливана) Морисом Дюнаном и имеет несколько вариантов дешифровки. Согласно его теории, в некоторых надписях из Библа встречаются знаки, занимающие промежуточное положение между силлабической письменностью и алфавитом, эти знаки рассматриваются Дюнаном как «линейное воспроизведение» псевдоиероглифических знаков. Дюнан также предположил, что если библское письмо было изобретено для несемитского языка, то эти знаки специально были упрощены для приспособления к семитскому финикийскому языку.

Теория Дюнана основана на пяти доводах: псевдоиероглифическая письменность Библа и финикийское письмо последовательно употреблялись на одной территории; большинство финикийских знаков, за исключением хе и коф, имеют схожие знаки в библском письме; обе письменности имеют направление письма справа налево; надписи на спатулах, особого рода памятниках древнесемитского письма, делались как библским, так и финикийским письмом; в древнейших памятниках как библского, так и финикийского письма слова разделялись с помощью вертикальных линий.

Кроме того, некоторые знаки, имеющие сходство с алфавитными, были найдены на предметах из Библа, датируемых XX—XIX вв. до н. э. В Библе была также найдена бронзовая статуэтка, датируемая XVIII веком до н. э. с пятью внешне «алфавитными» знаками. По мнению Дюнана, эту надпись можно прочесть как l(ī) 'Amn (точнее — ly’mn), что значит «ко мне, Амон», однако, если предположить, что второй символ, вертикальная черта, — разделитель слов, то эту надпись можно прочесть как l’mn — «принадлежит Амону», а направление письма этой надписи — бустрофедон. Таким образом, согласно теории Дюнана, время возникновения алфавита относится к XX—XVIII вв. до н. э.

Теория доисторических геометрических знаков 
По мнению Флиндерса Питри, северносемитское письмо, а также письменности Малой Азии, южносемитские алфавиты, греческий алфавит, кипрское письмо, письменность ряда нерасшифрованных надписей из Египта и синайское письмо происходят от доисторических геометрических меток, употреблявшихся народами Средиземноморья с древнейших времён. Эта теория не нашла большого числа сторонников, однако исключать вероятность влияния некоторых знакомых изобретателю алфавита меток не следует.

Другие теории 
Согласно мнению Джона Эванса, выдвинутому в 1875 году, буквы алфавита происходят от изображений предметов, соответствующих названиям букв. В 1914 году аналогичная теория была выдвинута . Акрофонического принципа придерживается также Василий Струве.

Оригинальную концепцию предложил Г. Ф. Турчанинов, расшифровавший библские таблицы на основе протоабхазского языка и составивший исчерпывающий силлабарий для этих текстов.

Также выдвигался ряд малоуспешных гипотез о происхождении алфавита из клинописи, критского силлабария, хеттской письменности. Нацистами также были выдвинуты свои гипотезы, согласно которым алфавит — изобретение арийской расы.

Критская теория 
Согласно теории Артура Эванса, алфавит был заимствован финикийцами у филистимлян, которые якобы занесли алфавит в Ханаан с Крита. Однако это невозможно ввиду того, что побережье Ханаана было завоёвано филистимлянами около 1220 года до н. э., когда алфавит существовал уже несколько веков. Несмотря на внешнее сходство критской и северносемитской письменности, это сходство является лишь поверхностным и распространяется исключительно на геометрические формы, более того, говорить о связи этих письменностей невозможно ввиду того, что критские иероглифы до сих пор не дешифрованы, а связь между линейным письмом А, линейным письмом Б и финикийской письменностью не подтвердилась. С другой стороны, вероятность того, что изобретатель алфавита был знаком с критской письменностью, имеется, однако он совершенно не считался с фонетическим значением знаков критской письменности.

Угаритский клинописный алфавит 

14 мая 1929 года во время раскопок в Рас-Шамре было обнаружено несколько клинописных табличек. В результате раскопок 1930—1932 годов было обнаружено достаточное количество табличек, найденных на месте храмовой библиотеки и школы писцов. Часть из них была выполнена вавилонской клинописью, однако подавляющее большинство текстов этих табличек было сделано неизвестным на тот момент угаритским клинописным алфавитом. Однако угаритский алфавит никак не связан с ассиро-вавилонской клинописью, кроме способа написания (то есть выдавливания знаков на глиняных табличках с помощью палочки) и направления письма: слева направо. Как правило, надписи, сделанные угаритским алфавитом, датируются XV веком до н. э., однако по некоторым предположениям они могут датироваться XVI веком до н. э. Существует вероятность, что угаритский алфавит был изобретён человеком, знакомым с северносемитским письмом. Кроме того, ряд находок подтверждает сходность алфавитного порядка угаритского и финикийского алфавитов. Это может говорить о том, что северносемитский алфавит имел место уже в XVI веке до н. э., то есть гораздо раньше, чем датируется большинство из древнейших северносемитских надписей. По мнению Бауэра, угаритский алфавит был создан для несемитского языка; по мнению Дюнана, создатель угаритского алфавита имел представление о библском псевдоиероглифическом письме.

Археологические находки 

В 1922 году археологи нашли в склепе Библа каменный саркофаг царя Ахирама, на крышке которого прорезана финикийская надпись. Пьер Монте, нашедший саркофаг, и некоторые другие отнесли надпись к XIII веку до н. э., однако в 1980-х годах Гибсон датировал надпись XI веком до н. э. Современные исследователи, опираясь на возраст глиняной посуды, найденной в склепе Ахирама, выдвигают гипотезу, что Ахирам жил в VII веке до н. э., и, таким образом, надпись на саркофаге не может дать отсчёт началу финикийской письменности. Тем не менее археолог Притчард в 1972 году при раскопках селения Сарепта (между Сидоном и Тиром) обнаружил глиняный кувшин с процарапанной надписью, которая, возможно, является самой ранней из выполненных финикийским письмом. Надпись на кувшине датируется началом XIII века до н. э., то есть выполнена до того, как греки заимствовали финикийский алфавит.

Элементы фонетической записи, предшествовавшие алфавиту, появляются в письменностях Древней Месопотамии (аккадская силлабическая клинопись) и, в особенности, Египта. Так, в египетской иероглифике уже во времена Среднего Царства получила распространение система одно-, двух- и трёхсогласных фонограмм, причём египетское иероглифическое письмо этого периода являлось сочетанием идеографических и фонетических знаков с преобладанием последних. Уже в этой письменности отмечается чисто фонетическая запись слов, для которых идеографическая форма записи непригодна, — иностранных личных имён и топонимов.

Первые следы использования алфавитных линейных (неклинописных) систем относятся к XIX веку до н. э. — это протоханаанейские и протосинайские надписи. Буквы протоханаанейского алфавита сохраняют стилизованные пиктографические начертания, однако используются фонетически. Связь пиктографии и фонетики в этом алфавите акрофоническая, то есть для записи некоего звука используется упрощённое изображение предмета, название которого начинается с этой буквы. Так, буква «б» представляет собой не что иное, как стилизированное изображение дома, beit. При этом этот символ больше никогда уже не обозначает «дом», только «б». И наоборот, для записи «б» используется только он.

Происхождение букв-пиктограмм неясно, считается возможным заимствование египетских односогласных фонограмм, однако со сменой их фонетического значения для адаптации протоханаанейской акрофонии. Дальнейшее упрощение начертания протоханаанейского алфавита и привело к появлению финикийской письменности: простая система, содержавшая всего 22 согласные буквы.

Сходные процессы адаптации происходили и с клинописью в XIII веке до н. э. При раскопках Угарита (север сирийского побережья Средиземного моря) были обнаружены тысячи глиняных табличек с клинописью. Часть записей была на аккадском и представляла собой дипломатическую переписку, но большая часть табличек содержала тексты мифологического характера, записанные западносемитским письмом, адаптированным к глине и содержащим 30 символов клинописи — то есть угаритский алфавит является, вероятно, первым неакрофоническим алфавитом.

Революция письменности 

Создание алфавита произвело настоящую революцию в мире письменности, сделав письменность доступной для большинства людей. Один знак обозначает один звук. В первоначальном акрофоническом варианте алфавит к тому же содержал и «подсказки» пишущему и читающему, что обусловливает его мнемоничность и облегчает его распространение — в пределах, естественно, одной языковой группы. Вероятно, сочетание акрофонической мнемоники с простотой начертания и малым числом символов и привело к быстрому распространению финикийского алфавита среди территорий, населённых народами, говорившими на западносемитских языках. Дополнительным преимуществом финикийского алфавита по сравнению с угаритским алфавитом была его независимость от носителя надписи: в отличие от клинописи, привязанной к глине, финикийская письменность была удобна для записи на любой поверхности, от вощёных дощечек до остраконов (черепков), на которых зачастую делались бытовые записи.

Следующим фактором распространения явилась адаптируемость: алфавитная система не привязана к конкретному языку. Несколькими десятками букв она теоретически позволяет записать любой язык. Простота изучения алфавита не идёт ни в какое сравнение с заучиванием, скажем, нескольких тысяч китайских иероглифов. Введение алфавита позволило демократизировать письменность. В обществах, использовавших алфавит, мы уже не находим каст, подобных египетским писцам или китайским мандаринам.

Гибкость фонетической системы записи позволила применять её и для записи языков других языковых групп: примером может служить повторение греками заимствования и адаптации финикийского алфавита для записи своей речи — подобно тому, как в Угарите была заимствована и адаптирована клинопись. Результат сходен: подобно угаритскому, греческий алфавит теряет акрофоничность финикийского. Своего рода современным отражением этой потери акрофоничности являются буквари, в которых буква сопровождается изображением предмета, название которого начинается со звука, соответствующего этой букве.

Дальнейшее развитие 
Дальнейшая эволюция собственно финикийского алфавита шла в части его начертания: появилась скоропись с более мягким начертанием букв. Вместе с тем, процессы распространения, заимствования и адаптации финикийского алфавита шли двумя путями. Среди народов, говоривших на семитских языках, он трансформировался в арамейский, сохранивший консонантность и давший начало целому ряду письменностей;

заимствование же греками и, предположительно, этрусками, шло через адаптацию путём добавления гласных.

Таким образом, финикийская письменность дала начало нескольким ветвям письменностей:
 древнеливийская письменность и её потомки:
 турдетанское письмо (исчезло);
 берберское письмо тифинаг;
 иберское письмо (исчезло);
 арамейская письменность, от которой произошли:
 еврейский алфавит;
 самаритянское письмо;
 арабская письменность (через набатейский алфавит);
 сирийское письмо (серто, эстрангело и др.);
 уйгурское письмо и его потомок — старомонгольское письмо;
 армянский алфавит;
 грузинское письмо;

 греческой, от которой произошли:
 латинский алфавит (через этрусский алфавит), распространившийся из Западной Европы по всему миру;
 кириллица, которой пользуются восточные и южные славяне, а также многие неславянские народы России и некоторых стран СНГ.

Таким образом, большинство из огромного количества существующих сегодня письменных систем является прямыми наследниками финикийского алфавита.

Алфавит

См. также 
 История письменности, хронология

Литература 
 Струве В. В. Происхождение алфавита. — М.: URSS, 2004. ISBN 978-5-354-00837-7

Примечания

Ссылки 

 Графика // Литературная энциклопедия. Т. 2. — 1929
 И. Фридрих «Синайская письменность»
 Schøyen Collection of Manuscripts. Aramaic, Hebrew and Syriac scripts.
 On The Origin Of The Early Indian Scripts: A Review Article (Journal of the American Oriental Society 115.2 (1995), 271—279) 
 Г. Ф. ТУРЧАНИНОВ. Открытие и расшифровка древнейшей письменности Кавказа. (О происхождении финикийской письменности). Полный текст в JPG
 Лявданский А. К. Происхождение и ранние этапы развития западносемитского алфавита // Языки мира: Семитские языки. Том 1. Серия «Языки мира». М., 2009. C. 811—821

Письменности семитского происхождения
Письменности семитских языков
Древние письменности Ближнего Востока и Средиземноморья
Консонантные письменности
 
Объекты реестра «Память мира»